Хакман — фамилия. Известные носители: 
 Хакман, Герман (1913—1994) — гауптштурмфюрер СС.
 Хакман, Максимилиан (1877—1961) — румынский учёный и сенатор.